Rijkel (België)
 Rijkel (Nederland)